Peschlow ist der Name von

 Anneliese Peschlow (* 1940), deutsche Klassische Archäologin
 Philip Peschlow (* 1978), deutscher Kameramann
 Urs Peschlow (1943–2018), deutscher Christlicher Archäologe und byzantinischer Kunsthistoriker